Люк Робертс: Робертс, Люк (род. 1977) — австралийский трековый и шоссейный велогонщик.
 Робертс, Люк (род. 1977) — английский актёр.